Evonne Goolagong ha battuto in finale Helen Gourlay 6–3 7–5.

Teste di serie
 Margaret Court (ottavi di finale)
 Virginia Wade (primo turno)
 Evonne Goolagong (campionessa)
 Nancy Gunter (semifinalista)
 Helga Masthoff (primo turno)
 Françoise Dürr (quarti di finale)
 Julie Heldman (ottavi di finale)
 Ol'ga Morozova (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

 

Open di Francia 1971